Helena Alvarenga é uma artista plástica brasileira. Radicada na cidade de Uberaba, Minas Gerais (Brasil), suas obras, em óleo sobre tela, acrílica, pastel e aquarela buscam retratar a fauna e da flora brasileiras. Nome completo: Helena Alvarenga Bernardes.

Durante seus vários anos de carreira, Helena Alvarenga realizou inúmeras exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Várias de suas obras encontram-se em acervos particulares, no Brasil e no exterior, como Argentina, Bélgica, Colômbia, Egito, Equador, EUA, Itália, Portugal, Israel. .

site oficial:     https://www.helenaalvarenga.com/

Pintores de Minas Gerais